Svenska cupen i bandy 2005 spelades i Edsbyn Arena 13-16 oktober 2005 och var den första upplagan av turneringen. Turneringen vanns av Edsbyns IF efter seger med 5-4 på straffslag efter 0-0 i ordinarie speltid, mot Sandvikens AIK i finalmatchen.

Gruppspel

I

13 oktober 2005: Edsbyns IF-BS BolticGöta 7-2
13 oktober 2005: Broberg/Söderhamn Bandy-Karlsbyhedens IK 7-1
14 oktober 2005: BS BolticGöta-Karlsbyhedens IK 9-2
14 oktober 2005: Edsbyns IF-Broberg/Söderhamn Bandy 7-0
15 oktober 2005: Edsbyns IF-Karlsbyhedens IK 16-0
15 oktober 2005: Broberg/Söderhamn Bandy-BS BolticGöta 7-5

II

13 oktober 2005: Sandvikens AIK-Falu BS 0-1
13 oktober 2005: Vetlanda BK-Örebro SK 5-1
14 oktober 2005: Vetlanda BK-Falu BS 4-1
14 oktober 2005: Sandvikens AIK-Örebro SK 9-2
15 oktober 2005: Falu BS-Örebro SK 6-2
15 oktober 2005: Sandvikens AIK-Vetlanda BK 4-2

III

13 oktober 2005: Hammarby IF-Tillberga IK 12-4
13 oktober 2005: IFK Motala-Selånger SK Bandy 3-3
14 oktober 2005: Hammarby IF-Selånger SK Bandy 5-0
14 oktober 2005: IFK Motala-Tillberga IK 0-4
15 oktober 2005: Hammarby IF-IFK Motala 5-2
15 oktober 2005: Selånger SK Bandy-Tillberga IK 4-10

IV

13 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Ljusdals BK 7-1
13 oktober 2005: Västerås SK-Kalix Bandy 4-2
14 oktober 2005: Ljusdals BK-Kalix Bandy 3-0
14 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Västerås SK 3-1
15 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Kalix Bandy 7-2
15 oktober 2005: Västerås SK-Ljusdals BK 7-3

Slutspel

Kvartsfinaler
15 oktober 2005: Edsbyns IF-Vetlanda BK 7-0
15 oktober 2005: Sandvikens AIK-Broberg/Söderhamn Bandy 4-1
15 oktober 2005: Hammarby IF-Västerås SK 5-0
15 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Tillberga IK 2-1

Semifinaler
16 oktober 2005: Edsbyns IF-Hammarby IF 5-1
16 oktober 2005: Sandvikens AIK-Bollnäs GoIF 5-4

Final
16 oktober 2005: Edsbyns IF-Sandvikens AIK 0-0, 4-3 efter straffslag

Edsbyns IF svenska cupmästare i bandy 2005.

Externa länkar
Bandysidan - Svenska cupen 2005

Sport i Sverige 2005
Bandysäsongen 2005/2006
2005